

Вулиця Тімірязєва — вулиця в Євпаторії.
 Вулиця Тімірязєва — вулиця в Жмеринці.
 Вулиця Тімірязєва — вулиця в Покотилівці.
 Вулиця Тімірязєва — вулиця в Сєвєродонецьку.
 Вулиця Тімірязєва — вулиця в Ужгороді.

 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Маріупольська у місті Березівка.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Миколи Амосова у місті Біла Церква.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Поетична у місті Васильків.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Холодноярська у місті Ватутіне.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Захисників Неба у місті Вінниця.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Весняної у місті Дунаївці.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Василя Пастушенка у місті Збараж.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Євгена Петрушевича у місті Золочів.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Юрія Татарінова у місті Ізюм.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Марусі Чурай у місті Кам'янське.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Івана Ющука у місті Ковель.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Миколи Лисенка у місті Кодима.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Героїв Азову у місті Коростишів.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Петра Прокоповича у місті Кременчук.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Січова у місті Кролевець.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Степана Шаха у смт. Куликів.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Тараса Карпи в Кропивницькому.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Лева Симиренка у місті Марганець.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Панаса Мирного у місті Мерефа.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Збройних Сил України у місті Ніжин.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Миколи Амосова у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Академіка Вернадського в Оріхові.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Кольорова у місті Павлоград.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Олександра Харламова у місті Радомишль.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Сергія Бородаєвського у місті Суми.
 Вулиця Тімірязєва — колишня назва вулиці Грінвальда у місті Хуст.

Вулиці, названі на честь людей